Троен съюз може да се отнася за:

 Троен съюз (1596) - съюз между Англия, Франция и Обединените нидерландски провинции;
 Троен съюз (1668) - съюз между Англия, Обединените провинции и Швеция;
 Троен съюз (1717) - съюз между Великобритания, Франция и Обединените провинции;
 Троен съюз (1865) - съюз между Бразилия, Аржентина и Уругвай;
 Троен съюз (1882) - съюз между Германия, Австро-Унгария и Италия.
Тройни съюзи, които не са наричани с това име, са:
 Свещен съюз - между Русия, Австрия и Прусия (1815);
 Тройна Антанта - между Русия, Великобритания и Франция (1907);
 Тристранен пакт - между Германия, Италия и Япония (1940).